Чемпіонат Європи з важкої атлетики 2022 пройшов з 28 травня по 5 червня у Тирані, Албанія. Ці змагання мали пройти у болгарській Софії, але згодом були перенесені в Тирану.

Результати

Чоловіки

Жінки

Медальний залік 
Залік по Великим (Сума двоборства) медалям

Залік по всім медалям: Великим (Сума двоборства) та Малим (Ривок та поштовх)

Чоловіки

До 55 кг

До 61 кг

До 67 кг

До 73 кг

До 81 кг

До 89 кг

До 96 кг

До 102 кг

До 109 кг

Понад 109 кг

Жінки

До 45 кг

До 49 кг

До 55 кг

До 59 кг

До 64 кг

До 71 кг

До 76 кг

До 81 кг

До 87 кг

Понад 87 кг

Примітки

Посилання 
European Weightlifting Federation
Результати
Книга результатів

Спортивні події 2022
Травень 2022
Червень 2022
Спорт у Тирані
2022 в албанському спорті
2022 у європейському спорті